Chinesenviertel steht für:

 Chinatown
 Hamburger Chinesenviertel